Babor peut signifier :

Toponymes

Babor, commune algérienne.

Lieux

Babor, chaîne montagneuse d'Algérie ;
 Mont Babor, montagne d'Algérie.

Patronymes 
 Karl Babor, Nazi allemand ;
 Valentina Babor, pianiste allemande.

Homonymie de patronyme